Debito di sangue (Blood Work) – romanzo di Michael Connelly del 1998
Debito di sangue (Blood Work) –  film di Clint Eastwood del 2002